A competição de perseguição combinada masculina do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002 ocorreu no dia 14 de fevereiro no Soldier Hollow.

Medalhistas

Resultados 
10 km clássico

10 km livre

Perseguicao combinada masculina